Dead Man Walking est un film de Gregory Dark sorti en 1988.
 La Dernière Marche (Dead Man Walking) est un film de Tim Robbins sorti en 1995.
 Dead Man Walking est une chanson de David Bowie sortie en 1997.
 Dead Man Walking est le premìer opéra de Jake Heggie, dont la première eut lieu en 2000.